El Entente Sportive de Sétif es un equipo de Argelia con varias apariciones en torneos internacionales tanto en África como fuera de ella, principalmente en la Liga de Campeones de la CAF, teniendo su primera aparición en la Recopa Africana 1981.

Por competición 
''Nota: En negrita competiciones activas.

Participaciones

Liga de Campeones de la CAF 

1- Steve Biko FC abandonó el torneo.

Copa Confederación de la CAF

Recopa Africana

Supercopa de la CAF

Copa Mundial de Clubes de la FIFA

Torneos Fuera de la CAF

Liga de Campeones Árabe

1- Al-Hilal Omdurmán abandonó el torneo.

Récord ante países en Torneos de la CAF

Enlaces externos
https://web.archive.org/web/20151017045734/http://www.scoreshelf.com/gmgb/en/Entente_Setif
https://web.archive.org/web/20150924104533/http://scoreshelf.com/gmgb/en/ES_Setif

ES Sétif